Моисеева Ламбина — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,5 км². Располагается на высоте 73,2 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро течёт река Сенная, впадающая в Мурамозеро, через которое протекает река Воньга, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

К западу от озера проходит автозимник.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003580.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Воньги
Озёра Лоухского района